Бюгара́ш () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Куиза. Округ коммуны — Лиму.

Код INSEE коммуны — 11055.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 200 человек.

Экономика 
Основным видом экономической деятельности коммуны и окружающего региона являются сельское хозяйство и туризм.

В 2007 году среди 120 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 76 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 63,3 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 76 активных работали 58 человек (30 мужчин и 28 женщин), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 44 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок
 Церковь
 Водопад, расположенный в 3 км от Бюгараша
 Римский мост
 Пик Бюгараш. Имеющий необычную форму пик и его окрестности стали популярным местом среди приверженцев альтернативных культур. В 1960—1970-х годах здесь обосновалась деревня последователей движения хиппи. К концу XX века пик стал заявляться как место непознанной энергии и прочих аномальных явлений в мистических течения Нью-Эйдж и в уфологии. К 2011 году пик посетило 20 тыс. человек, а власти опасались массового суицида среди располагавшихся здесь сектантов. В преддверии 21 декабря 2012 года пик Бюгараш стал точкой притяжения верящих в конец света в этот день и в то, что устроившие в пике базу пришельцы покинут Землю и заберут с собой находящихся здесь людей, настолько, что во избежание массовых инцидентов среди ожидаемых до 100 тыс. паломников власти решили закрыть и оградить пик от посещений в декабре.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од